Ferdinando Magagnini – ebanista e architetto italiano
 Giuseppe Magagnini – compositore italiano
 Siro Magagnini – ciclista su strada italiano